Ligusticum dahuricum är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Ligusticum dahuricum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
dahuricum